Тетраплатинапентатулий — интерметаллид платины и тулия состава PtTm.

Кристаллизуется в ромбической сингонии, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 0,7385 нм, b = 1,4378 нм, c = 0,7460 нм, Z = 4, структура типа пентасамарийтетрагермания GeSm.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре ≈1575°C .

Примечания 

Тулий
Платина